L'expression « braque hongrois » peut faire référence à plusieurs races de chien d'arrêt originaires de Hongrie :
 le braque hongrois à poil court ;
 le braque hongrois à poil dur.